For His Child's Sake – cortometraggio del 1908 diretto da David Aylott
For His Child's Sake – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Eclair American
For His Child's Sake – cortometraggio del 1913 diretto da Lloyd B. Carleton